Ohneberg ist

ein Ortsname:
 Ohneberg (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ohneberg (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Martin Ohneberg (* 1971), österreichischer Wirtschaftstreibender